Сииласвуо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сииласвуо, Энсио (фин. Ensio Siilasvuo; 1 января 1922, Хельсинки, Финляндия — 10 января 2003, Кауниайнен, Финляндия) — генерал оборонительных сил Финляндии.
 Сииласвуо, Ялмар (фин. Hjalmar Fridolf Siilasvuo; 18 марта 1892 в Хельсинки — 11 января 1947 в селе Лиминка, провинция Северная Остроботния) — финский военачальник, генерал-лейтенант.